Chiesa di San Fedele – chiesa di Milano
Chiesa di San Fedele – chiesa di Longone al Segrino
Chiesa di San Fedele (Mello) – chiesa di Mello
Chiesa di San Fedele – chiesa di Poppi
Chiesa di San Fedele – chiesa di Verscio (Terre di Pedemonte)

Basilica di San Fedele – chiesa di Como
Oratorio di San Fedele – oratorio sul Lago di Mezzola, eretto tra il IX e il X secolo, sul luogo del martirio di San Fedele di Como